Eleonora Wolff z domu Oesterreicher (zm. 25 września 1859 w Warszawie) – polska pianistka pochodzenia żydowskiego, ceniona w środowisku muzycznym. Józef Elsner dedykował jej Kwartet fortepianowy F-dur. Wraz z mężem prowadziła w Warszawie salon muzyczny. Babka Henryka Wieniawskiego.

Przypisy 

Polscy pianiści
Ludzie związani z Warszawą (Królestwo Kongresowe)
Polscy Żydzi
Zmarli w 1859